Karl Traut bezeichnet
 Karl Traut (SS-Mitglied) (1906–1986), deutscher SS-Obersturmbannführer und Führer des Einsatzkommandos 3 der Einsatzgruppe A
 Carl Traut (1872–1956),  deutscher Schriftsteller